Federalny Departament Finansów (niem.: Eidgenössisches Finanzdepartement (EFD), fr.: Département fédéral des finances (DFF), wł.: Dipartimento federale delle finanze (DFF), romansz: Departament federal da finanzas (DFF)) – departament odpowiadający za prowadzenie polityki finansowej Szwajcarii.

Od 1 stycznia 2023 departamentem kieruje Karin Keller-Sutter z FDP/PLR.

Historyczne nazwy 
 od 1848 – Departament Finansów
 od 1 stycznia 1873 – Departament Finansów i Ceł
 od 1 stycznia 1979 – Departament Finansów

Lista szefów Departamentu

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Strona departamentu 

Polityka Szwajcarii